Jordan Gross (né le  à Maple Grove, dans l'état du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2011, il commence sa carrière avec les Gamblers de Green Bay dans la USHL. Il passe professionnel avec les Roadrunners de Tucson dans la Ligue américaine de hockey en 2017.

Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Coyotes de l'Arizona chez les Red Wings de Détroit et enregistre une assistance.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2011-2012 || Gamblers de Green Bay || USHL ||6 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 							
|2012-2013 || Gamblers de Green Bay || USHL ||64 ||7 ||24 ||31 ||12 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2013-2014 || Gamblers de Green Bay || USHL ||50 ||2 ||23 ||25 ||31 ||4 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
|2014-2015 || Fighting Irish de Notre-Dame || HE ||42 ||7 ||21 ||28 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 							
|2015-2016 || Fighting Irish de Notre-Dame || HE ||37 ||9 ||22 ||31 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Fighting Irish de Notre-Dame || HE ||40 ||10 ||22 ||32 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Fighting Irish de Notre-Dame || Big-10 ||40 ||10 ||20 ||30 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Roadrunners de Tucson || LAH ||1 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Roadrunners de Tucson || LAH ||61 ||5 ||20 ||25 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || Roadrunners de Tucson || LAH ||56 ||10 ||17 ||27 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 7 || 0 || 3 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Eagles du Colorado || LAH ||61 ||10 ||55 ||65 ||44 ||9 ||1 ||9 ||10 ||6
|-
| 2021-2022 || Avalanche du Colorado || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||4 || - || - || - || - || -

| 10 || 0 || 4 || 4 || 6 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en mai 1995
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Gamblers de Green Bay
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Défenseur de hockey sur glace